Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Filippo Messori che hanno battuto in finale Devin Bowen e David Roditi 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (Campioni)
 Lucas Arnold Ker /  Fabrice Santoro (primo turno)

 Jan Kodeš Jr. /  Petr Luxa (primo turno)
 Trey Phillips /  Orlin Stanojčev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1996